Scossa – sinonimo di folgorazione
 Scossa – album di Aida Cooper del 1987
 Scossa – film documentario del 2011 diretto da Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Francesco Maselli e Nino Russo
 Scossa – singolo di Sangiovanni del 2022